Karl Götze oder Karl Goetze ist der Name folgender Personen:

* Karl Götze (Komponist) (1836–1887), deutscher Komponist
 Karl Götze (Unternehmer) (1903–1973), deutscher Unternehmer 

 Karl Ludwig Bogislav von Goetze (1743–1806), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Carl Götze
 Karl Götz